

Plaatsen
 San Andrés Tuxtla, een plaats in de Mexicaanse deelstaat Veracruz
 Santiago Tuxtla, een plaats in de Mexicaanse deelstaat Veracruz
 Tuxtla Chico, een plaats in de Mexicaanse deelstaat Chiapas
 Tuxtla Gutiérrez, de hoofdstad van de Mexicaanse deelstaat Chiapas

Andere
 Río Tuxtla, een rivier in Mexico
 San Martín Tuxtla, een vulkaan in Mexico
 Sierra de los Tuxtlas, een gebergte in Mexico